El término Roquetaillade puede referirse a:

Roquetaillade, comuna francesa situada en el Aude.
Castillo de Roquetaillade, castillo medieval francés situado en Gironda.